«Динамо-Казань» — прежнее название ряда спортивных клубов:

 «Динамо — Ак Барс» — женский волейбольный клуб.
 «Ак Барс — Динамо» — клуб по хоккею с мячом.
 «Динамо — Ак Барс» — клуб по хоккею на траве.